Demetrio Enrique Brisset Martín (La Habana, 1946) es catedrático emérito español de la Universidad de Málaga, del área de conocimiento «Comunicación Audiovisual y Publicidad». Ha  trabajado como periodista, fotógrafo y antropólogo.

Reseña biográfica 
A partir de 1971 ejerció como periodista y fotógrafo free-lance en Madrid, trasladándose a Granada a fines de 1977 para dedicarse a la antropología. Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid en 1988 con su investigación multidisciplinar sobre uno de los más característicos fenómenos festivos de la cultura hispánica: las luchas entre moros y cristianos; diseñando un método para el estudio comparativo de los parlamentos de estas representaciones . En 1993 entró de profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga, siendo nombrado profesor titular en 1996 , catedrático en 2009  y profesor emérito en 2016 .

Entre las asignaturas que más impartió, se encuentran Análisis fílmico y Realización de documentales.

Entre 1997 y 2020 fue Director del Grupo de Investigación SEJ-291 «Cultura y representación audiovisual», consolidado por la Junta de Andalucía, habiendo desarrollado diversos proyectos subvencionados por los Planes Andaluces de Investigación.

Su actividad investigadora se diversificó entre la antropología visual, el análisis fílmico, la etnografía y la historia y simbología de las fiestas tradicionales. Su investigación inicial sobre las fiestas de Moros y Cristianos fue galardonada con el Tercer Premio Nacional de Investigación sobre Artes y Tradiciones Populares (1987).

Interesado a nivel teórico y práctico por la imagen (fotografía de reportaje, fotomontaje, diaporama, vídeo, vídeo-foto), estudió las fiestas populares con trabajos de campo etnográficos tanto en España como en comunidades indígenas de México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. Buscó vías para la interpretación de los símbolos festivos. Ha sido ponente en jornadas de Antropología Visual en Francia, Inglaterra, Noruega, Argentina y España. Ha publicado sus investigacioness en Francia, México, revistas del CSIC, Telos, Demófilo y Anales del Museo del Pueblo Español.

En 1982 fue miembro fundador de la Asociación Granadina de Antropología y de su órgano de expresión, la Gazeta de Antropología, desde 2011 miembro del Comité Científico de la Revista Mediterránea de Comunicación y entre 2013-2015, asesor externo de la Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En 2018 fue nombrado Socio de Honor de la AE-IC -Asociación Española de Investigación de la Comunicación-.

Actividad profesional 
Entre sus exposiciones fotográficas, se encuentran los IX Rencontres Internationales de la Photographie, Arlés (Francia) en 1978, y la Galería Central de Málaga en 2013 .

Como periodista, fue colaborador de publicaciones que mantenían una línea crítica (Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Sábado Gráfico, Cambio 16, Diario 16, Hermano Lobo, Qué, Reseña, Criba). Sus artículos sobre la España en los años 70 y 80 están recopilados en la Universidad Complutense de Madrid en cuatro bloques: I.-  Sociedad y Cultura , II.- Artes , III.- Fiestas y rutas  y Fotografías publicadas . Como realizador, tiene un canal en Vimeo -Etnovideofot - donde ha subido 124 obras, entre vídeos y vídeofotos (montaje secuencial de imágenes fijas con sonido).

Según la web de la UMA, cuenta con 7 libros y 78 ensayos publicados.

Algunas obras en línea

Fiestas rituales 
La rebeldía festiva. Historias de las fiestas ibéricas, Girona: Luces de Gálibo, 2009. ISBN: 978-84-937302-0-8

«La fiesta del Corpus en España», en El Corpus: rito, música y escena, (N. Albaladejo, C. Hualde y A. Ormazábal, coords.), pp. 9-24. Madrid: Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. 2004. ISBN:84-451-2659-8

«Imágenes del rapto de la doncella en rituales festivos ibéricos», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares LVIII (21), pp. 201-222. Madrid: CSIC. 2003. ISSN: 0034-7981

«Diabladas andinas y granadinas», en Demonio, religión y sociedad entre España y América (F. del Pino, ed.), pp. 301-321. Madrid: Biblioteca de Tradiciones Populares -CSIC-. 2002. ISBN: 84-00-08049-1.

«Proceso evolutivo de los rituales de conquista en España», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, t. LII, pp. 65-104. Madrid: CSIC. 1997. ISSN: 0034-7981

«Cortés derrotado: la visión indígena de la conquista», en Las danzas de  Conquista (T. I), (J. Jáuregui y C. Bonfiglioli, coords.), pp. 69-90. México: Fondo de Cultura Económica. 1996. ISBN: 968-16-4441-7

«Otros procesos conmemorativos centenarios: la Toma de Granada», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, t. L, pp. 141-153. Madrid: CSIC. 1995. ISSN: 0034-7981

«Supervivencias actuales del Baile de la Conquista en Guatemala», Revista de Indias núm. 203, pp. 203-221. Madrid: CSIC. 1995. ISSN: 0034-8341

«La Semana Santa en España», en Rito, Música y Escena en Semana Santa (N. Albaladejo, coord.), pp. 7-18. Madrid: Centro de Estudios y Actividades Culturales, Comunidad de Madrid. 1994. ISBN: 84-451-0853-0.

«Rituales festivos de la provincia de Granada (Actualidad y evolución histórica): III. Modernización y conflicto», en Anuario Etnológico de Andalucía, pp. 95-104. Sevilla: Junta de Andalucía. 1992. ISBN: 84-87826-34-2

«Rituales hispano-mexicanos del Apóstol Santiago». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, tomo XLVI, pp. 189-208. Madrid: CSIC. 1991. ISSN: 0034-7981

Fiestas de Moros y Cristianos en Granada. Granada: Diputación Provincial de Granada. 1988. D.L.: GR-17-88.

Análisis fílmico 
Las puertas del poder. 'El Proceso' de Kafka y Welles como gestos de rebeldía, Girona: Luces de Gálibo. 2013. ISBN: 978-84-15117-16-2 

«Las huelgas en el cine. ‘La sal de la tierra’», en Listas negras en Hollywood. Radiografía de una persecución (A. Castro, ed.), pp. 90-129. Madrid: Universidad Complutense. 2009. ISBN: 978-84-96702-29-5

«La intertextualidad y lo biográfico» en Metodologías de análisis del fílm (J. Marzal y F. J. Gómez, eds.), pp. 515-526. Madrid : Edipo S.A. 2007. ISBN: 978-84-88365-20-0.

«Las adaptaciones cinematográficas: propuesta clasificatoria», en La comunicación: nuevos discursos y perspectivas, (N. Mínguez y N. Villagra, eds.), pp. 44-59. Madrid: Edipo S.A. 2004. ISBN: 84-88365-15-2

«Las Hurdes desde la Antropología Visual», en ObsesionESbuñuel (A. Castro, ed.), pp. 264-309. Madrid: Ocho y Medio. 2001. ISBN: 84-931376-7-7

Imagen 
«Experiencias de activismo audiovisua», Telos (Cuadernos de Comunicación, tecnología y sociedad)  nº 88, pp. 24-36. Madrid: Fundación Telefónica. 2011. ISSN: 0213-084X
«Sociedad digital. Nuevas pantallas y obras audiovisuales», Telos (Cuadernos de Comunicación, tecnología y sociedad) nº 71, pp. 30-39. Madrid: Fundación Telefónica .2007. ISSN: 0213-084X

«La fotografía bélica, los modos de transformación de realidades y su uso propagandístico», en Comunicación y guerra en la historia, (Alberto Pena, coord.), pp. 683-698. Santiago de Compostela: Tórculo Ed. 2004. ISBN: 84-8408-298-9.

Fotos y Cultura. Usos expresivos de las imágenes fotográficas. Málaga: Universidad de Málaga, 2002. ISBN: 84-7496-936-0

«La fotografía etnográfica: algunos problemas», Anales del Museo Nacional de Antropología núm. V, pp. 159-186. Madrid. 1998. ISSN: 1135-1853

«La dinámica del fotomontaje», Telos (Cuadernos de Comunicación, tecnología y sociedad), núm. 47, pp. 46-56. Madrid: Fundación Telefónica. 1996. ISSN: 0213-084X

«Tradición y actualidad del audiovisual etnográfico», Telos (Cuadernos de Comunicación, tecnología y sociedad), núm. 31, pp. 133-142. Madrid: Fundación Telefónica. 1992. ISSN: 0213-084X

Antropología simbólica y política 
«Los símbolos del poder», Gazeta de Antropología nº 28-2, pp. 1-37. Granada: Universidad de Granada. 2012. ISSN: 0214-7564.

«Ejército y rituales religiosos. Dos estudios de antropología política en la España actual», ‘Gazeta de Antropología’ nº 27-1, pp. 1-40. Granada: Universidad de Granada. 2011. ISSN: 0214-7564

«Antropología visual de la simbología del cautiverio femenino», Gazeta de Antropología nº 23, pp. 1-37. Granada: Universidad de Granada. 2007. ISSN: 0214-7564

«Imagen y símbolo en el personaje ritual del judas», en El fuego. Mitos, ritos y realidades, (J. G. Alcantud y M. J. Buxó, eds.), pp. 301-337. Barcelona: Anthropos. 1997. ISBN: 84-7658-503-9

Referencias

Enlaces externos 
 Entrevista en Moros y Cristianos, magia y espectáculos, Programa La Memoria, Canal Sur Andalucía (Emitido el 23 de abril de 2022).
 Entrevista en Fiestas españolas, Programa Tesis, Educacióntv-Canal Sur (Emitido el 18 de noviembre 2010).
 La Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (UNDEF) en un vídeofoto resume su trayectoria: “De fiesta en fiesta: autobiografía antropológica” (2019).

Nacidos en La Habana
Catedráticos de la Universidad de Málaga
Etnógrafos de España